Мёггерс () — город  в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код  —  80229.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Георг Бантель по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Форарльберга